Herqueville ist der Name zweier französischer Orte:

 Herqueville (Eure), Gemeinde im Département Eure
 Herqueville (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche